Lastkraftwagen (LKW), Veicoli per il trasporto merci, lingua tedesca.
 Liechtensteinische Kraftwerke, una municipalizzata del Liechtenstein